Gazarović odnosno Gazzari je stara hrvatska plemićka obitelj s otoka Hvara. Bila je dio visokog hvarskog plemstva.

Poznati pripadnici su: 
 Ante (Tonko) Gazzari, hrv. domovinski i iseljenički kulturni djelatnik, pjesnik i novinar, borac za hrvatski jezik
 Aleksandar Gazarović, hrv. povjesničar, unuk hrv. pjesnika Marina Gazarovića
 Dinko Gazzari (Dominik, Domeniko), hrv. liječnik
 Julije Gazzari, hrv. odvjetnik i političar
 Marin Gazarović, hrv. dramski pisac i pjesnik, djed hrv. povjesničara Aleksandra Gazarovića
 Marta Gazzari, čileanska književna kritičarka hrv. podrijetla
 Nikola Gazarović, hrv. pjesnik, pripadao renesansnom hvarskom književnom krugu, svećenik, biskupov vikar i upravitelj Hvarske biskupije
 Otmar Gazzari, hrv. nogometaš i bejzbolaš s tal. državljanstvom
 Renzo Gazzari, hrv. nogometaš i tenisač s tal. državljanstvom

Izvori 

Hrvatsko plemstvo
Hvar